Harboe kan henvise til flere artikler:

 Harboe (slægter) – flere danske slægter
 Felipe Harboe - chilensk politiker
 Kasper Harboe – dansk journalist
 Ludvig Harboe – dansk historiker og biskop
 Poul Harboe-Christensen (1869-1907) – dansk løber og forfatter
 Harboes Bryggeri – et dansk bryggeri

Se også
 Harbou – en dansk adelsslægt